Liste des 236 communes de la province de Teruel dans la communauté autonome d'Aragon (Espagne) :

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes d'Espagne

Teruel